Blagaj ist:
 Blagaj (Donji Vakuf), ein Ortsteil der Gemeinde Donji Vakuf in Bosnien und Herzegowina
 Blagaj (Kupres), ein Ort in der Verbandsgemeinde Kupres in Bosnien und Herzegowina
 Blagaj (Mostar), ein Ort südlich von Mostar in Bosnien und Herzegowina
 Blagaj (Slunj), ein Ortsteil der Stadt Slunj in Kroatien
 Blagaj Japra, ein Ortsteil der Stadt Novi Grad (Bosnien und Herzegowina)
 Blagaj Rijeka, ein Ortsteil der Stadt Novi Grad (Bosnien und Herzegowina)